Bierman/Biermann je lahko:
 Jacobus Nicolas Bierman (1910--77), južnoafriški general
 Fred Biermann, kongresnik ZDA
 Ludwig Franz Benedict Biermann (1907--1986), namški astronom
 Wolf Biermann (*1936), nemški pesnik, kantavtor in aktivist

Glej tudi 
 Birman